Juan Moreira puede referirse a:
 Juan Moreira, biografía del personaje real que inspiró las obras;
 Juan Moreira (novela), novela de Eduardo Gutiérrez, publicada como folletín entre 1878-1880;
 Juan Moreira (drama), mimodrama circense primero compuesto por Eduardo Gutiérrez en 1884 y obra de teatro luego coescrita por José Podestá en 1886;
 Juan Moreira (fiesta), fiesta campestre organizada por José Podestá;
 Juan Moreira (película de 1936), película argentina de Nelo Cosimi;
 Juan Moreira (película de 1948), película argentina de Luis José Moglia Barth;
 Juan Moreira (película de 1973), película argentina de Leonardo Favio;
 Juan Moreira (historieta), novela gráfica de José Massaroli de 1983, compilada en libro en 2010.